Мехдиев — фамилия; имеет женскую форму Мехдиева.

Известные носители 
 Мехдиев, Агшин Шафаят оглу (род. 1949) — азербайджанский дипломат, постоянный наблюдатель Организации исламского сотрудничества при Европейском Союзе.
 Мехдиев, Вюгар Намизед оглы (род. 1982) — азербайджанский легкоатлет-паралимпиец, выступающий в категории инвалидности T13.
 Мехдиев, Ильхам Исмаил оглы (род. 1965) — азербайджанский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Мехдиев, Имран Азим оглы (1936—2023) — председатель Совета Министров Нахичеванской АССР (1979—1982).
 Мехдиев, Мамедали (род. 1993) — азербайджанский дзюдоист.
 Мехдиев, Рамиль Гурбанович (род. 1988) — танцовщик, артист Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
 См. также 
 Мехтиев